Königliche Plantage steht für:

 Königliche Plantage Hannover-Herrenhausen, Gehölz- und Obstbaumschule in Herrenhausen 
 Königliche Plantage (Düsternbrook), Fruchtbaumschule in Düsternbrook